Die Saison 1987/88 war die 41. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der EHC Olten und der HC Ajoie stiegen direkt in die Nationalliga A auf. Der HC La Chaux-de-Fonds und der EHC Basel stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, deren Finalisten beide direkt in die NLA aufstiegen. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinal

Final

Weblinks 
 

B1987
Eishockeysaison 1987/88